Чонг () — фамилия. Известные носители:

 Чонг, Маркус (род. 1967) — американский киноактёр.
 Чонг, Рэй Дон (род. 1961) — канадская и американская киноактриса.
 Чонг, Санайя (род. 1994) — американская баскетболистка.
 Чонг, Тахит (род. 1999) — нидерландский футболист.
 Чонг, Томми (род. 1938) — канадский и американский актер и музыкант, прославившийся своим стереотипным изображением эпохи хиппи.